Hatay steht für: 

 Hatay (Provinz), südlichste türkische Provinz in der Levante
 Hatay (Izmir), Stadtteil von Izmir
 Hatay (NUTS-Region), TR63, Provinzen Hatay, Kahramanmaraş und Osmaniye 
 Republik Hatay, ehemalige Republik in der Levante von 1938 bis 1939